Christian Blattl ist der Name folgender Personen:

* Christian Blattl der Ältere (1776–1856), österreichischer Schützenhauptmann und Freiheitskämpfer
 Christian Blattl der Jüngere (1805–1865), österreichischer Liederdichter
 Christian Blattl (Skirennläufer), österreichischer Skirennläufer